When the Cat's Away (litt. « Quand le chat est absent... ») peut désigner :

 When the Cat's Away (1898)
 When the Cat's Away, film muet américain de Thomas H. Ince (1911)
 When the Cat's Away (1917)
 When the Cat's Away (1920)
 When the Cat's Away (1929), court métrage d'animation américain de la série Mickey Mouse
 When the Cat's Away (1935), film américain de Hugh Harman pour la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
 When the Cat's Away (2005), film américain 
 le titre anglais de Chacun cherche son chat (1996), film français de Cédric Klapisch.